Xiu ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Montejo Xiu († nach 1557), Halach Hunik von Maní
 Haitao Xiu (1957–2021), deutscher Verleger, Journalist, Schriftsteller und Unternehmer
 Xiu Xiu (Moderne Fünfkämpferin) (* 1987), chinesische Moderne Fünfkämpferin

Xiu ist der Eigenname (Vorname) folgender Personen:
 Cao Xiu (vor 170–228), chinesischer General
 Ouyang Xiu (1007–1072), chinesischer Staatsmann, Historiker, Essayist und Dichter
 Sun Xiu (235–264), chinesischer Kaiser
 Zhang Xiu (?–208), chinesischer Kriegsherr

Xiu steht außerdem für:
 Tutul Xiu (Dynastie), ein Mayageschlecht 
 Xiu Xiu, eine US-amerikanische Musikgruppe